Normannische Eroberung steht für:

 Normannische Eroberung Süditaliens im 11. Jahrhundert
 Normannische Eroberung Englands im Jahr 1066
 Normannische Eroberung von Wales nach 1066
 Normannische Eroberung von Irland nach 1169 siehe Anglonormannische Eroberung von Irland